Kalchberg ist:

Name folgender Orte:

 Kalchberg (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortschaft von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Kalchberg (Gemeinde Stallhofen), Ortschaft von Stallhofen, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Name folgender Personen:
 Emilie von Kalchberg (1796–1877), österreichische Schriftstellerin 
 Franz von Kalchberg, auch Franz Kalchegger von Kalchberg (1807–1890), österreichischer Politiker und Staatsmann 
 Johann Ritter von Kalchberg, auch Johann Kalchegger von Kalchberg (1765–1827), österreichischer Lyriker, Dramatiker, Novellist und Historiker 
 Joseph von Kalchberg, auch Josef Kalchegger von Kalchberg (1801–1882), österreichischer Politiker 
 Wilhelm von Kalchberg, auch Wilhelm Kalchegger von Kalchberg (1807–1883), österreichischer Offizier und Heimatforscher